T-50 puede referirse:
 al T-50, tanque ligero fabricado en la Unión Soviética; o
 al KAI T-50 Golden Eagle, entrenador avanzado fabricado en Corea del Sur.